Stephen Ward (voetballer), een Iers voetballer
 Stephen Ward (osteopaat), een Brits osteopaat betrokken bij het Profuma schandaal
 Stephen Ward (musical), een musical over bovengenoemde osteopaat